Het chemisch element technetium (Tc), met een atoommassa van 98,91 u, bezit geen enkele stabiele isotoop. De 31 radio-isotopen zijn onstabiel en hebben een relatief korte halveringstijd (de meeste minder dan een uur). Technetium is het eerste element in het periodiek systeem dat bijgevolg radioactief is. Het volgende element met dezelfde eigenschappen is promethium. Technetium komt slechts sporadisch voor in de natuur, hoofdzakelijk als vervalproduct van molybdeen, ruthenium en enkele actiniden.

De kortstlevende isotoop van technetium is 85Tc, met een halfwaardetijd van minder dan 110 nanoseconden. De langstlevende is 98Tc, met een halfwaardetijd van 4,12 miljoen jaar. De op een na langstelevende radio-isotoop is 97Tc, met een halfwaardetijd van 2,6 miljoen jaar.

Technetium-99 
Technetium-99 is de meestvoorkomende en makkelijkst beschikbare isotoop van dit element, omdat het het voornaamste splijtingsproduct is van bepaalde actiniden, zoals uranium en plutonium. Het bezit een halfwaardetijd van meer dan 210.000 jaar en vervalt via β−-verval tot de stabiele isotoop 99Ru:

Lichtere isotopen van technetium worden bijna nooit gevormd door kernsplijting, omdat de ontstane nucliden een te hoge neutron-proton-verhouding bezitten en spontaan via bètaverval vervallen tot stabielere nucliden.

Technetium-99m 
Van technetium-99 bestaat een nucleair isomeer: technetium-99m of 99mTc, met een halfwaardetijd van ongeveer 6 uur. Het isomeer wordt gebruikt in de nucleaire geneeskunde als radioactieve tracer in het lichaam. Het is hiervoor geschikt omdat het voldoende energetische gammastraling (140 keV) uitzendt. De korte halfwaardetijd maakt dat de patiënt slechts aan een minimale hoeveelheid straling wordt blootgesteld.

Overzicht

Overzicht van isotopen per element